Marțea Neagră, ziua de 29 octombrie 1929, asociată cu prăbușirea bursei de acțiuni din New York, Statele Unite
Marțea neagră, ziua de 10 decembrie 2013, nume dat așa-numitului puci parlamentar când parlamentarii români au adopat/ au încercat adoptarea unor legi controversate